Іспанське  прізвище. Відомі носії:

 Антоніо де Ульоа  (*Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt, 12 січня 1716 —3 липня 1795) — іспанський адмірал, науковець, губернатор Луїзіани у 1766—1768 роках.
 Леонардо Ульоа (,  26 липня 1986, Хенераль-Рока) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Лестер Сіті».